

Сент-Мері — місто, штат Кентуккі
 Сент-Мері — місто, штат Міссурі

Див. також 
 Сент-Марі